Чейс — округ (графство) у штаті Канзас, США
 Чейс — округ (графство) у штаті Небраска, США